

Personen
 Brian Auger, Brits keyboardspeler
 Guillaume Auger, Frans wielrenner
 John Auger, zeerover
 Ludovic Auger, Frans wielrenner
 Pierre Auger, Frans natuurkundige

Plaatsen
 Auger-Saint-Vincent
 Augers-en-Brie

Natuurkunde
Vernoemd naar Pierre Auger:
 Augereffect
 Auger-elektronspectroscopie